El término Expreso del Sur puede hacer referencia a:

 Bagónes Expreso del Sur, serie de vagones de la compañía de trenes  FCA en Bolivia;

 Tren del Sur, tren propuesto por Venezuela y Argentina.